Majer István (1813–1893) pedagógus, teológus, nagyprépost, grafikus
 Majer István (1887–1953) geológus, paleontológus